Кшиштоф Мария Глобиш (; род. ) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения; также актёр озвучивания и театральный педагог.

Биография 

Кшиштоф Глобиш родился в городе Семяновице-Слёнске. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Кракове, которую окончил в 1980 году. Дебютировал в театре в 1980 году во Вроцлаве. Актёр театров во Вроцлаве (Польский театр) и в Кракове (Старый театр), преподаватель театральной школы в Кракове. Выступает в спектаклях «театра телевидения» с 1983 года и в радиопередачах «театра Польского радио».

Избранная фильмография

актёр 
  — Дантон / Danton — Амар
  — Короткий фильм об убийстве / Krótki film o zabijaniu — адвокат Пётр Балицкий
  — Преступление и наказание / Zbrodnia i kara (телеспектакль) — Разумихин
  — Crimen / Crimen (телесериал) — Василий, муж Настьки
  — Декалог 5 / Dekalog 5 — ''Пётр
  — Моджеевская / Modrzejewska
  — Всё, что самое важное / Wszystko, co najwazniejsze…
  — Слава и хвала / Sława i chwała
  — Пан Тадеуш / Pan Tadeusz
  — Дочери счастья / Córy szczęścia / A szerencse lányai
  — Приговор Франтишеку Клосу / Wyrok na Franciszka Kłosa
  — Канун весны / Przedwiośnie
  — Эвкалипт / Eucalyptus
  — Карьера Никося Дызмы / Kariera Nikosia Dyzmy
  — Суперпродукция / Superprodukcja
  — Погода на завтра / Pogoda na jutro
  — Эмилия / Emilia
  — Крик жерлянки / Unkenrufe — Zeit der Versöhnung / Wróżby kumaka
  — Сатана из седьмого класса / Szatan z siódmej klasy
  — Главный свидетель / Świadek koronny
  — Катынь / Katyń
  — Время чести
  — Идеальный парень для моей девушки / Idealny facet dla mojej dziewczyny
  — 1920 год. Война и любовь / 1920. Wojna i miłość
  — Варшавская битва. 1920 / 1920 Bitwa Warszawska
  — Меня зовут Ки / Ki
  — Джек Стронг / Jack Strong
  — Камни на шанец / Kamienie na szaniec

польский дубляж 
 В поисках Немо, Оливер Твист, Охотники на драконов

Признание 

 1996 — Заслуженный деятель культуры Польши.
 2004 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 2005 — Серебряная медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».
 2010 — Гран-при — 50-е Калишские театральные встречи.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актёры озвучивания Польши
Выпускники Государственной высшей театральной школы в Кракове
Преподаватели театральных вузов Польши